Gignac (Hérault)
Gignac (Lot)
Gignac (Vaucluse)

Pessoas 
André-Pierre Gignac, futebolista francês

Desambiguações de topônimos